Een merk motorfietsen, zie daarvoor bij Cardani
 Een merk modelauto's, zie daarvoor bij Jada Toys